Tacitus (Latijn: zwijgend of verzwegen) was het cognomen van verschillende Romeinen.

 Publius Cornelius Tacitus, Romeinse historicus
 Tacitus (keizer), Romeinse keizer

Cognomen